Sugarcane steht für:

 Don Sugarcane Harris (1938–1999), US-amerikanischer Jazz-Musiker
 Sugarcane, englisch für Zuckerrohr